Montserrat steht für:

 Montserrat, Insel und britisches Überseegebiet in der Karibik
 Montserrat, Stadtteil von Buenos Aires, siehe Monserrat (Buenos Aires)
 Montserrat (d’Alcalà), Gemeinde in der spanischen Region Valencia, siehe Monserrat (Valencia)
 Montserrat (Berg), Gebirgskette in der Provinz Barcelona, Spanien
 Kloster Montserrat, Benediktinerabtei in Katalonien
 Montserrat (Vorname), weiblicher Vorname
 Montserrat (Schriftart), eine Schriftart (2011) von Julieta Ulanovsky

Montserrat ist der Familienname folgender Personen:
 Dolors Montserrat (* 1973), spanische Politikerin
 Dominic Montserrat (1964–2004), britischer Ägyptologe und Papyrologe
 Joaquín de Montserrat (1700–1771), spanischer Offizier und Kolonialverwalter, Vizekönig von Neuspanien
 Josep Montserrat i Torrents (* 1932), spanischer Philosoph und Koptologe
 Víctor Montserrat, spanischer Squashspieler und -trainer

Siehe auch:
 Monserrat
 Monserrate